Elitserien 2000/2001 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 2000/2001
Elitserien i bordtennis för herrar 2000/2001
Elitserien i bordtennis för damer 2000/2001
Elitserien i handboll för herrar 2000/2001
Elitserien i handboll för damer 2000/2001
Elitserien i innebandy för herrar 2000/2001
Elitserien i innebandy för damer 2000/2001
Elitserien i ishockey 2000/2001
Elitserien i bandy 2000/2001
Elitserien i bandy för damer 2000/2001
Elitserien i volleyboll för herrar 2000/2001
Elitserien i volleyboll för damer 2000/2001